Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати разом з іншими партнерками.
Льягостера Вівес грала в парі з Анастасією Родіоновою, але в першому колі їх перемогли Даніела Гантухова і Агнешка Радванська.
Мартінес Санчес грала в парі з Лізель Губер і вони виграли титул, у фіналі перемігши пару Квета Пешке і Катарина Среботнік з рахунком 7–6(5), 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Doubles Draw

Dubai Tennis Championships, жінки, парний розряд
Dubai Tennis Championships 2011